Pan, déu de la mitologia grega de llinatge incert 
 Pan, gènere que inclou tots els ximpanzés (inclòs el bonobo)
 Pan (satèl·lit), una de les llunes del planeta Saturn
 Acrònims: PAN
Partit Acció Nacional, partit polític mexicà.
 Xarxa d'Àrea Personal (de l'anglès Personal Area Network)
 Nitrat de peroxiacetil, contaminant atmosfèric producte de la boira fotoquímica